Hitzelsberg ist der Ortsname von

 Hitzelsberg (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hitzelsberg (Stamsried), Ortsteil des Marktes Stamsried, Landkreis Cham, Bayern